

Musique 
 Galder, musicien norvégien de metal.

Toponymie 
 Galder, village néerlandais de la commune d'Alphen-Chaam.